Amerikai Egyesült Államok
 Martin település Dél-Dakota államban
 Martin település Dél-Karolina államban
 Martin település Észak-Dakota államban
 Martin település Florida államban
 Martin település Georgia államban
 Martin település Indiana államban
 Martin település Kentucky államban
 Martin település Louisiana államban
 Martin település Michigan államban
 Martin település Nebraska államban
 Martin település Nyugat-Virginia államban
 Martin település Ohio államban
 Martin település Tennessee államban
 Martin település Washington államban
 Horvátország
 Nekcseszentmárton horvát neve
 Szlovákia
 Turócszentmárton szlovák neve
Egyéb
 Martin férfikeresztnév
 Martin, családnév
Martin Guitars gitárok készítésével foglalkozó cég